Revolution (1985), een Brits-Noorse film uit 1985
 Revolution (2009), een Amerikaanse film uit 2009 
 Revolution (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
 Revolution (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie
 Revolution (motorfietsmerk), een motorfietsmerk
 Revolution (Bobbejaanland), een overdekte achtbaan in pretpark Bobbejaanland
 Revolution (Six Flags Magic Mountain), een achtbaan in pretpark Six Flags Magic Mountain
 Revolution (Fort Lauderdale), een concertlocatie in Fort Lauderdale
 Revolution (nummer) en Revolution 9, nummers van The Beatles uit 1968
 Revolution (Bastille), een single uit 2022
 Revolution (Q65), het debuutalbum van de Haagse beatgroep Q65, uitgebracht in 1966
 Revolution was ook de codenaam van de Wii, een spelcomputer van Nintendo

Om technische redenen verwijst Revolution #9 naar hier. Zie hiervoor:
 Revolution 9 voor het nummer van the Beatles
 Revolution 9 (film) voor de film van Tim McCann met Michael Richley